Menck ist der Familienname folgender Personen:
 Clara Menck (1901–1983), deutsche Journalistin
 Hans Friedrich Menck (1772–1853), Holzhändler und Theaterbesitzer 
 Johannes Menck (1845–1919), deutscher Maschinenfabrikant und preußischer Abgeordneter
 Matthias Menck, deutscher Toningenieur, House- und Trance-Musikproduzent und DJ
 Nils Menck (* 1982), deutscher Basketballspieler
 Stefan Menck (* 1962), deutscher Kinderbuchautor

Menck bezeichnet:
 Menck & Hambrock, ehemaliges deutsches Maschinenbauunternehmen (Rammtechnik-Sparte verblieben als Menck GmbH) 

Siehe auch:
 Menk